Brunn (Oberpfalz) — na Alemanha
 Bruno (Minnesota) — nos Estados Unidos
 Bruno (Nebraska) — nos Estados Unidos
Bruno — cantor brasileiro

Outros 
 Brüno — filme de comédia de 2009

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos